Kaltenberg (gemeente), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Kaltenberg (Verwallgroep), een berg in de Verwallgroep op de grens tussen de Oostenrijkse deelstaten Tirol en Vorarlberg